Durante la Edad Media, se realizaron varios concilios eclesiásticos en la ciudad episcopal de Braga, (del latín Bracara Augusta) metrópoli de la provincia eclesiástica de la Galicia sueva.  
Concilio de Braga (411), inventado en el s. XVII, probablemente por fray Bernardo de Brito;
Concilio de Braga (561), presidido por Lucrecio de Braga en tiempos del rey Teodomiro;
Concilio de Braga (572), presidido por Martín de Braga y Nitigisio de Lugo en tiempos del rey Miro;
Concilio de Braga (675), presidido por Leodegisio en la época de Wamba, ya en el reino visigodo.

Interrumpidos por la invasión musulmana, se reanudaron en el siglo XIII cuando Braga era sede metropolitana del Reino de Portugal fundado en 1139.
Concilio de Braga (1278-1280)
Concilio de Braga (1301)
Concilio de Braga (1328)
Concilio de Braga (1436)
Concilio de Braga (1488)
Concilio de Braga (1537)

Enlaces externos
Praefatio synodi Bracarensis primi del Collectio Hispana Gallica Augustodunensis (Vat. lat. 1341)
Synodus Bracarensis prima, minutas del Collectio
Councils of Braga de la Enciclopedia católica

Braga
Braga